Drakenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Drakenberg (* 1975), schwedischer Squashspieler
 Hans Drakenberg (1901–1982), schwedischer Fechter
 Otto Drakenberg (* 1966), schwedischer Fechter
Siehe auch:
 Drachenberg
 Drakenburg
 Drakensberg